Electronica peut faire référence à :
Electronica un genre musical.
Electronica une série d'albums de Jean-Michel Jarre :
Electronica 1: The Time Machine'Electronica 2: The Heart of Noise''